Il singolare del torneo di tennis Portoroz Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gianluca Pozzi che ha battuto in finale Ján Krošlák 7-6, 6-7, 6-2.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (Campione)
 Ján Krošlák (finale)

 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Tomas Nydahl (primo turno)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 József Krocskó (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Portoroz Challenger 1996